Der Begriff Tullum steht für

 die Bezeichnung der französischen Stadt Toul während der römischen Herrschaft
 Weine aus der italienischen Gemeinde Tollo, siehe Terre Tollesi
 Rolf Trauernicht (1924–2017), einen deutschen Unternehmer